Sewerin ist der Familienname folgender Personen:

 Gai Iljitsch Sewerin (1926–2008), russischer Flugzeugingenieur
 Peter Iwanowitsch Sewerin (1761–1830), russischer Generalmajor, Zivilgouverneur und Senator
 Sergei Jewgenjewitsch Sewerin (1901–1993), sowjetischer Biochemiker

Siehe auch:
 Severin
 Seweryn